Damernas masstart i skidskytte i de olympiska vinterspelen 2010 hölls vid Whistler Olympic Park i Whistler, British Columbia den 21 februari 2010. Tävlingen startade klockan 13:00 lokal tid (PST).

Totalt fick 30 deltagare delta. Utgångspunkten var att de 15 bästa i världscupen fick delta samt de 15 bästa deltagarna under mästerskapet. Dock fick maximalt 4 deltagare per nation delta. Tävlingarna innehöll fyra skjutningar, de två första i liggande och de två senare i stående. Varje bom resulterade i en straffrunda. 

Regerande olympisk mästare var Anna Carin Olofsson-Zidek.

Resultat

Referenser 

 , från http://www.vancouver2010.com/; hämtad 2010-02-23.

Damernas masstart